Phaeoblastophora är ett släkte av svampar. Phaeoblastophora ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phaeoblastophora